Varanini ist der Name von

 Gian Maria Varanini (* 1950), italienischer Mittelalterhistoriker
 Giorgio Varanini (1921–1991), italienischer Schriftsteller
 Maurizio Varanini (* 1982), italienischer Physiker
 Zeno Varanini (* 1955), italienischer Agrarchemiker